Moja bezeichnet

 Hella Moja (1892–1937), deutsche Schauspielerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Moja (Einheit), ein altes spanisches Volumenmaß

Siehe auch:
 Moia
 Moya